Таук:

 Таук — город на севере Ирака, расположенный на территории мухафазы Киркук
 Таук — прежнее название исчезнувшего села Белокаменка в Красногвардейском районе Крыма
 Таук — прежнее название исчезнувшего села Озерки в Джанкойском районе Крыма